Luis Suárez Miramontes, futbolista espanyol.
 Luis Suárez Fernández, historiador espanyol.
 Luis Alberto Suárez Díaz, futbolista uruguaià.
 Luis Javier Suárez Charris, futbolista colombià.
 Juan Luís Suárez Garrido, guitarrista espanyol membre d'El Sueño de Morfeo.
 Luis Suárez (actor), actor espanyol.